Exuperantius ist der Name folgender Personen:

 Exuperantius, Zürcher Schutzheiliger und Märtyrer
 Iulius Exuperantius (auch Exsuperantius), römischer Historiker
 Exuperantius (Prätorianerpräfekt), Prätorianerpräfekt von Gallien im 5. Jahrhundert, Vater des Palladius
 Exuperantius von Cingoli, Bischof von Cincoli im 5. Jahrhundert und Heiliger der katholischen Kirche
 Exuperantius von Ravenna, Bischof von Ravenna im 5. Jahrhundert, Heiliger